Rousson kan syfta på:
 Rousson, Gard
 Rousson, Yonne